Увальский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Входит в состав Сыртинского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части района, на берегу реки Урал. Расстояние до районного центра, села Кизильское, 10 км.

История 
Поселок основан в 1842—43, заселялся казаками ОКВ. В 1929 организован колхоз имени Сталина..

Население 

(в 1873 — 363, в 1889 — 465, в 1900 — 549, в 1926 — 482, в 1959 — 480, в 1983 — 381, в 1995 — 475)

Улицы 
Молодежная улица
Новая улица
Уральная улица
Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района